Запретная любовь: Бесстыдные истории из жизни лесбиянок () — канадский документальный фильм 1992 года о жизни гомосексуальных женщин и их опыте в лесбийском бульварном чтиве (). Сценарий и режиссура Линн Ферни и Айрлин Вайсман. Премьера фильма состоялась в 1992 году на кинофестивале в Торонто, релиз в США 4 августа 1993 года. Фильм выпущен «женской студией D» при Канадской государственной службе кинематографии. В 2014 году вышла оцифрованная версия документального фильма.

Описание 
Фильм начинается со сцены прощания двух женщин на вокзале. Одна из женщин по имени Лора уговаривает свою спутницу Бет бежать с ней, но та отказывается.

Далее начинается обсуждение влияния лесбийского бульварного чтива на женщин 1940-х и 1950-х годов, рассказывается о творчестве писательницы Энн Беннон в данном жанре. На протяжении всего фильма зрителям демонстрируются интервью девяти канадских женщин, в котором каждая из них поведала свою историю опыта лесбийских отношений и про то негативное отношение, которое каждая из них испытывала со стороны окружающих.

Интервью переплетаются со сценами в гей-баре, в котором Лора знакомится с девушкой по имени Митч, и после непродолжительного знакомства обе уезжают в квартиру Митч.

Литературные отсылки 
Персонажи Бет и Лоры являются отсылкой к персонажам серии романов «Хроники Бебо Бринклер», написанных Энн Беннон. Сцена на вокзале заимствована из первой книги Беннон Odd Girl Out.

Отзывы 
Издание Montreal Gazette назвала фильм «нарочито манерным». Ежедневник Globe and Mail написал, что в фильме «есть множество историй, все хорошо отредактированы и чётко рассказаны. Смешные истории сменяются печальными. Они настолько убедительны, что резко контрастируют с эротической литературой». Крупнейшая канадская газета Toronto Star оценила работу, проделанную режиссёрами: «Фильм Ферни и Вайсман вносит свой вклад в быстрорастущую гей-культуру. После десятилетий подавления и стыда, гомосексуализм получил допуск к широкой общественности. Это фильм затронул только десять историй, несомненно тысячи ждут, чтобы их рассказали».

Награды 
В 1993 году картина стала лауреатом кинопремии «Джини» за лучший документальный фильм, а в 1994 году получила награду GLAAD Media Awards как выдающийся документальный фильм.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Документальные фильмы Канады
Документальные фильмы о писателях
Фильмы на лесбийскую тематику
Документальные фильмы об ЛГБТ
Фильмы на английском языке